dr. Szőke Tibor (Gömör, 1944. április 11.–?) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása jogász.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) bírójaként 1984-ben lett az országos, NB II játékvezetői keret tagja. Az NB II játékvezetőjeként 1990-ben polgári elfoglaltsága miatt vonult vissza. NB. I-es asszisztálások száma: 41.

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1

Szabad Föld-kupa
1964 óta a falusi labdarúgók kupadöntőjét, a Szabad Föld Kupa döntőjét rendszeresen a Magyar Népköztársasági Kupa (MNK)döntő előmérkőzéseként bonyolították le. A döntőben való részvételre az az alsóbb osztályú együttes jogosult, amelyik a legmesszebb jutott a MNK-ban. Az MLSZ JB szakmai munkáját elismerve a döntőt irányító Eőry Zoltán játékvezető egyik segítő partbírójának küldte.

Sportvezetőként 
A Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) Játékvezető Bizottság (JB) keretében NB III-as és budapesti ellenőr. Az MLSZ Fegyelmi Bizottságának tagja.

Források 
 Játékvezető – 1984. XXV. évfolyam

Külső hivatkozások

Jegyzetek 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1944-ben született személyek
Élő személyek
Sajógömöriek